CMC International, companyia discogràfica amb seu a Londres
 Consell del Mercat Comú, organisme executiu del Mercosur
 Corporació Municipal de Kolkata (del seu nom en anglès Calcutta Municipal Corporation), entitat encarregada de l'administració de la ciutat de Calcuta (Índia)
 Comitè Militar Conjunt, braç militar de l'Aliança Nacional Democràtica del Sudan
 Centre Meteorològic Canadenc, servei estatal de meteorologia del Canadà
 Centre Medieval i dels Càtars, centre d'interpretació del catarisme, a Bagà (Berguedà)
 Comandant del Cos de Marines (del seu nom en anglès Commandant of the Marine Corps), màxim oficial del Cos de Marines dels Estats Units
 Carlsberg Meridian Catalogue, un dels catàlegs astronòmics
 Concentració micel·lar crítica, concentració mínima d'un tensioactiu per a la formació de micel·les
 Química, fabricació i control (del nom en anglès Chemistry, Manufacturing and Control), procediment per al desenvolupament d'un medicament
 Comunicació mitjançada per ordinador (del nom en anglès Computer-Mediated Communication), procés de comunicació mitjançant ordinadors
 Centre mundial del ciclisme, centre d'entrament i capacitació per a ciclistes ubicat a Aigle (Suïssa)